Сентро де Реабилитасион има више значења:

 Сентро де Реабилитасион (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сентро де Реабилитасион (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику